Tollstads församling kan syfta på:

 Västra Tollstads församling
 Östra Tollstads församling